Ел Чепинке има више значења:

 Ел Чепинке (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Чепинке (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Чепинке (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику